Суржик — языковое образование, включающее элементы украинского языка в соединении с русским, распространённое на части территории Украины.
 Суржик, Анатолий Николаевич (в монашестве Анастасий; род. 1948) — церковный деятель неканонической РПЦЗ, епископ Владивостокской и Дальневосточной епархии.

См. также 
 Суржиков